Крудап () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крудап, Артур (1905—1974) — американский блюзовый певец, гитарист и автор песен.
 Крудап, Билли (род. 1968) — американский актёр.